Esta é uma lista de tópicos sobre a cultura da Bósnia e Herzegovina:

 Cirílico bósnio ou da Bósnia.
 Nações da Bósnia e Herzegovina
 Música da Bósnia e Herzegovina
 Lista de parques nacionais da Bósnia e Herzegovina
 Islão na Bósnia e Herzegovina